Udruga za unapređenje duševnog zdravlja i kvalitete života duševnog bolesnika i njegove obitelji "Sretna obitelj" osnovana je 2004. godine i ima sjedište u Neuropsihijatrijskoj bolnici "Dr. I. Barbot", Popovača. Registrirana je pri Uredu državne uprave, Sisačko-moslavačka županija, Služba za opću upravu Sisak. Predsjednica udruge je Ema Ničea Gruber. Programe udruge provodi multidisciplinarni tim ljudi koji su zaposleni u Neuropsihijatrijskoj bolnici "Dr. I. Barbot", Popovača. Tim se sastoji od liječnika, medicinskih sestara, radno okupacionog terapeuta i socijalnog radnika. Udruga je prestala s radom 2012 godine.

Cilj osnivanja Udruge 
Briga za ljudska i građanska prava osoba s duševnim smetnjama ili osoba koje imaju potrebe slične s osobama s takvim stanjem i članova njihovih obitelji.

Svrha i područje djelovanja Udruge 
 psihoedukacija, potpora i psihosocijalna pomoć duševnim bolesnicima, 
 psihoedukacija i potpora članovima obitelji duševnih bolesnika, 
 destigmatizacija.

Cilj rada udruge je
 postizanje boljeg funkcioniranja duševnih bolesnika i njihove obitelji te bolje uklapanje u društvo, 
 bolje nošenje s predrasudama prema duševnim bolestima

Aktivnosti udruge
 grupe psihoedukacije i podrške bolesnicima i obiteljima u Popovači. Na grupama se radi učenje o duševnim bolestima (psihoedukacija), učenje socijalnih vještina, radionice podrške i samopomoći, komunikacija i učenje rješavanja problema (problem solving).
 javna predavanja za duševne bolesnike i njihove obitelji dva puta mjesečno s temom Kako liječenje duševnih bolesti učiniti što sigurnijim za bolesnika
 Udruga je izdala tri izdanja psihoedukacijske knjige kao i CD izdanje i internet izdanje knjige, u kojoj su objedinjena sva predavanja i radionice kao i aktivnosti udruge u 2005. i 2006. godini. Te se knjige može besplatno skinuti s web stanica udruge.
 2005. godine Udruga organizira 1. međunarodnu konferenciju o stigmi duševnih bolesti u Popovači
 2007. organizirana je tribinu "Psihijatrija u zajednici"
 2006. organiziran Simpozij "Prihvatimo različitosti, odbacimo predrasude"

Vanjske poveznice 
 WEB stranice Udruge
 Neuropsihijatrijska bolnica "Dr. I. Barbot"

Hrvatske udruge